La entrada Yichun puede referirse a.

Yichun. Ciudad-prefectura en la provincia de Heilongjiang; 
Yichun. Ciudad-prefectura en la provincia de Jiangxi; o
Yichun. Dialecto del Chino gan.